

Кузнечиха — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Кузнечиха — село, Шипуновський район, Алтайський край